Pachymerium är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1847. Pachymerium ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Storjordkrypare
Pachymerium